See-Saw (band), Japanse muziekgroep
See-saw, lied van Aretha Franklin
See-Saw (Pink Floyd), lied van Pink Floyd
Ride My See-Saw, single van de Moody Blues